In 1911/12 werd het eerste Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De competitie werd opgesplitst in twee groepen. SuS 1896 Schalke werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club verloor met 6:2 van Essener SV 99.

A-Klasse

Groep West

Groep Oost

Finale

Doordat de wedstrijd op een gelijkspel eindigde was er een tweede wedstrijd nodig.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Westfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1911/12